Die Liste von Segelzeichen beinhaltet eine Auswahl von Segelzeichen bzw. Klassenzeichen.

Auf die Meter-Klassen folgen solche, die mit Zahlen, danach alphabetisch, die die mit Buchstaben beginnen.

Stand 31. Juli 2021: 159 Tabellenzeilen, etwa 150 Segelzeichen.

Bedeutung der Abkürzungen und Begriffe:

 symm. … Logo des Segelzeichens ist seiten-symmetrisch. Beidseits des Segels deckend montiert oder einseitig und durchscheinend in Originalform zu sehen.
 asymm. … Logo ist seiten-asymmetrisch. (Bei Schriften mit zumindest einem asymmetrischen oder kursiven Buchstaben, also häufig und daher nicht erwähnt.) Wird es auch auf der zweiten Seites eine durchscheinenden Segels aufgebracht, dann unter Erhalt der Ansicht und daher an einer anderen Stelle der Segelfläche – hoch-tief-übereinander oder nebeneinander (z. B. Platu 25).
 or. … Segelzeichen ist seiten-asymmetrisch und wird orientiert in Bezug auf die Heck-Bug-Richtung am Segel montiert. Auf einer Seite des Segels und damit schon in geeigneter Form durchscheinend oder auch auf der zweiten Seite des Segels in links-rechts-gespiegelter Form und deckend mit dem Logo auf der anderen Seite.
 Hersteller … Es handelt sich bei diesem Zeichen um das Markenzeichen des Herstellers und nicht um ein Zeichen für einen bestimmten Bootstyp. Insbesondere im Bereich der Fahrtenyachten sind häufig keine zwei Boote identisch, so dass eine Einteilung in Bootsklassen auch nicht sinnvoll wäre.

Anmerkungen

Weblinks 

 Segelzeichen der verschiedenen Bootsklassen und Bootstypen schiffsspotter.de, Index mit etwa 1000 Abbildungen, auch Surfboards; Nationalitätszeichen

Einzelnachweise 

Segelzeichen
Segeln
Bildtafel (Verkehr)